

Wydarzenia 

 bitwa morska nieopodal wysp Paksoj - Ilirowie pobili Greków i zdobyli Korkyrę
 Ateny odzyskały niezależność
 wybuchła wojna między Achajami i Spartą
 wojna Ligi Achajskiej i Macedonii z Kleomenesem

Zmarli 
 Hamilkar Barkas, wódz kartagiński, ojciec Hannibala, ginie w Hiszpanii
 Demetriusz II, król Macedonii